Il doppio  del Bell Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Tatjana Maria e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova hanno sconfitto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (campionesse)

  Darija Jurak /  Petra Martić (primo turno) 
  Catalina Castaño /  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)

Wildcard 

  Sofia Arvidsson /  Stéphanie Dubois (primo turno)

  Françoise Abanda /  Carol Zhao (secondo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 2013
WTA Tour 2013